Kochs-Graben bezeichnet

 den Silberhütter Kunstgraben
 den Ludengraben, ein Abschnitt des Silberhütter Kunstgrabens